Le tournoi de tennis d'Albuquerque est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 5 au .

Gigi Fernández remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Halard, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Isabelle Demongeot.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Albuquerque
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Albuquerque
Tennis aux États-Unis en 1991
Tennis en août 1991